Santino – immaginetta cartacea raffigurante l'icona di un Santo o di una Santa
Santino – diminutivo dei nomi propri di persona maschili Santo, Sante, Santi
 Santino – cognome italiano
Santino – personaggio della saga delle Cronache dei vampiri di Anne Rice
Jack Santino – folclorista statunitense
Nick Santino – attore statunitense
Nick Santino – musicista statunitense